Лас Ајакатас има више значења:

 Лас Ајакатас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ајакатас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику